Dietfurt peut faire référence à :
 Dietfurt an der Altmühl, ville de l'arrondissement de Neumarkt in der Oberpfalz, Bavière, Allemagne
 Monastère de Dietfurt
 Dietfurt, partie de la commune d'Inzigkofen (Bade-Wurtemberg)
 Château de Dietfurt
 Dietfurt in Mittelfranken, partie de la ville de Treuchtlingen (Bavière)

Voir aussi 
 Oberdietfurt
 Unterdietfurt
 Ditfurt
 Famille von Ditfurth